|-
| 126501 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126502 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126503 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126504 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126505 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126506 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126507 - ||  || 6 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126508 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126509 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126510 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126511 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126512 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126513 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126514 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126515 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126516 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126517 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126518 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126519 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126520 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126521 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126522 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126523 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126524 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126525 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126526 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126527 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126528 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126529 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126530 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126531 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126532 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126533 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126534 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126535 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126536 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126537 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126538 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126539 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126540 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126541 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126542 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126543 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126544 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126545 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126546 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126547 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126548 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126549 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126550 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126551 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126552 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126553 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126554 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126555 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126556 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126557 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126558 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126559 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126560 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126561 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126562 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126563 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126564 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126565 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126566 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126567 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126568 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126569 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126570 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126571 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126572 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126573 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126574 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126575 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126576 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126577 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126578 Suhhosoo ||  || 11 februarie 2002 ||  || 
|-
| 126579 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126580 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126581 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126582 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126583 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126584 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126585 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126586 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126587 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126588 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126589 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126590 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126591 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126592 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126593 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126594 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126595 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126596 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126597 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126598 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126599 - ||  || 7 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 126600 - ||  || 8 februarie 2002 || Socorro || LINEAR
|-